L'abréviation PID peut signifier :

 en automatique, le régulateur PID à action Proportionnelle - Intégrale - Dérivée, un outil d’asservissement d’un système.
en chimie analytique :
un détecteur par photoionisation (),
un schéma tuyauterie et instrumentation ( ou , abrégé P&ID),
l’immunodéficience primaire () ;
en économie, le produit intérieur doux, une démarche éducative ;
en électricité, la dégradation induite du potentiel ;

 en géographie, un pays développé et industrialisé ;
en informatique :
 l’identifiant de processus (),
l’identifiant pérenne, une chaine formant une référence stable vers un document ou autre ressource ;
en procédé industriel , Piping and instrumentation diagram (P&ID), Schéma tuyauterie et instrumentation en français
en jeu vidéo :
pid, un jeu de 2012 de plateforme et de réflexion,
Pathways Into Darkness, un jeu de 1993 des Studios Bungie ;

 en médecine :
une pneumopathie interstitielle diffuse,
une annexite (), maladie touchant l'utérus, les trompes de Fallope ou les ovaires ;

 en mathématiques, l’anneau principal () ;

 en politique :
le parti pour la démocratie intégrale, parti politique luxembourgeois ;
le parti Identité et démocratie, parti politique européen.